Tinto hace referencia a varios artículos:

Geografía
 Río Tinto, perteneciente a la cuenca del Guadiana.

Gastronomía
 Vino tinto, tipo de vino con distinta graduación alcohólica.
 Tinto, bebida aromatizada (teñida) de café.

Además
 Tinto (banda), banda musical colombiana.
 Río Tinto (desambiguación)

Referencias